Дядичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дядичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Дядичи — деревня в Вилейском районе Минской области.